Meco (Espanha) — município da Comunidade de Madrid
Aldeia do Meco — no concelho de Sesimbra, Portugal
Praia do Meco — situada perto da Aldeia do Meco, Sesimbra, Portugal
Objeto magnetosférico em colapso eterno — em inglês: Magnetospheric Eternally Collapsing Object, sigla: MECO

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de praias
Desambiguações de topônimos